Cermeno est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Cermeno (né en 1969), boxeur vénézuélien ;
 Frédéric Cermeno (né en 1979), joueur de rugby à XV et de rugby à XIII français.

Cermeño, un corregimiento de la province de Panama Ouest au Panama

Homonymie de patronyme